Linie D steht für:

 Düsseldorf-Duisburger Kleinbahn, auch D-Bahn genannt
 U-Bahn-Linie D (New York City)
 Linie D – Arbeitsgemeinschaft historischer Nahverkehr Düsseldorf, Geschichtsverein

Siehe auch:
 Natrium-D-Linie, Spektrallinie von Natrium